Критерий Кохрена:
 G-критерий Кохрена — критерий проверки однородности дисперсий
 Q-критерий Кохрена — непараметрический критерий для проверки значимости различия двух и более воздействий на группы